Langir kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Langir (ö i Indonesien, Kalimantan Barat), 
 Desa Langir, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar